Vale de Figueira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vale de Figueira (Santarém), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santarém
 Vale de Figueira (São João da Pesqueira), Gemeinde im Concelho de São João da Pesqueira
 Vale de Figueira (Tabuaço), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Tabuaço